Hannes Wolf hace referencia a:
 Hannes Wolf (1981), entrenador de fútbol alemán.
 Hannes Wolf (1999), futbolista austriaco.